Склад збірної Шотландії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Шотландія
Шотландія 1998